MKS Kalisz – zespół piłki ręcznej mężczyzn.
 MKS Kalisz – zespół siatkówki kobiet.
 MKS Kalisz – zespół siatkówki mężczyzn.